Шарбани Мукерджи (английски:Sharbani Mukherjee, бенгали: শর্বাণী মুখার্জী) е индийска актриса, работеща в Боливуд.

Филмография

Вижте също 
 Рани Мукерджи

Външни препратки 
 

Индийски актьори и актриси